13-е Южнотихоокеанские игры 2007 года прошли с 28 августа по 8 сентября в городе Апиа, Самоа. В соревнованиях приняло участие около 5000 спортсменов из 22 стран Океании.

Виды спорта 

  Стрельба из лука
  Лёгкая атлетика
  Бадминтон
  Бейсбол
  Баскетбол
  Пляжный волейбол
  Бодибилдинг
  Бокс
  Крикет
  Футбол
  Гольф
  Хоккей на траве
  Дзюдо
 Лаун Боулс
  Нетбол
 Пауэрлифтинг
 Регби Лига 9
 Регби-7
  Парусный спорт
  Стрельба
  Софтбол
  Сквош
  Сёрфинг
  Плавание
  Настольный теннис
  Таэквондо
  Теннис
 Тач-регби
  Триатлон
 Ва'а
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика
  Борьба

Медальный зачёт

Ссылки 
  Официальный сайт 13-х Южнотихоокеанских игр
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования на Самоа
Август 2007 года
Сентябрь 2007 года
2007 год на Самоа
2007 год в спорте